Râul Izvorul se poate referi la:

 Izvorul - afluent al Jiului
 Izvorul - afluent al râului Râșca
 Izvorul - afluent al râului Vedița